Spojení písmen H a U může mít různé významy:

HU 
 HU (album) – hudební album skupiny DVA
 HU – kód ISO 3166-2 pro Maďarsko
 zkratka stanice metra Hůrka
 Harvard University – prestižní americká univerzita
 Humboldtova univerzita – univerzita v Berlíně
 Helsinská univerzita – finská univerzita (Helsingin yliopisto) se švédskou zkratkou HU (Helsingfors universitet)
 Hraničářův učeň – knižní fantasy série

Hu 
 Hu (mytologie) – podle egyptské mytologie slovo Stvoření, první slovo vůbec
Hu (Egypt) – staroegyptské město, kultovní centrum bohyně Bat.
 Hu (stát) – bývalý stát v Číně
 Huy – belgické město, ve valonštině Hu

.hu 
 .hu – internetová doména nejvyššího řádu pro Maďarsko

hu 
 maďarština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 hu – citoslovce pro hučení, houkání,…

Příjmení 
Hu je také původně čínské příjmení. Do češtiny se většinou přepisuje jako Chu.
 Kelly Hu – americká herečka